Costuleni ist der Name mehrerer Orte 

 in Rumänien: 
 Costuleni (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 in der Republik Moldau: 
 Costuleni (Ungheni), Gemeinde im Rajon Ungheni